Борто́й () — улус (село) в Закаменском районе Бурятии, административный центр сельского поселения «Бортойское».

География

Географическое положение 
Бортой расположен в горно-таёжной местности, к северу от автотрассы Закаменск — Улан-Удэ. Удаленность от районного центра, города Закаменска, составляет 62 км. Расстояние до города Улан-Удэ по автодороге — 422 км.

Возле улуса протекает река Нууд. Бортой вместе с Баянголом, Мылой и Цаган-Морином входит в «северный куст» Закаменского района.

Климат 
Климат резко континентальный, в основном преобладают мерзлотные почвы, которые оттаивают к августу на 120—150 см, а в отдельных местах — до 5—20 см, среднегодовая температура — −5.

Зимние месяцы очень холодные, малоснежные. Весна ветреная с малым количеством осадков. Лето короткое, с обильными осадками в июле и августе, вечера прохладные.

Название 
По первой версии, в этих местах один богатый человек со своим стадом попал под сильный дождь, «бороон»—в переводе с бурятского означает «дождь».

Однако некоторые утверждают, что от слова борото — «глинистый».

Третья версия — по имени жены Чингисхана, Бортэ.

По четвёртой версии — по имени сына Мунхэ — Бортоон. Сам Мунхэ прибыл в эти края для несения караульной повинности на границе, и первоначально с семьей жил в местности Нурта.

Дата основания улуса неизвестна.

История 
Один из сыновей Мунхэ по имени Уяа стал жить на месте современного Бортоя, у него было пять сыновей: Рампил, Могтоо, Намхан, Багшахан и Ошор, они и стали предками хурхудов Бортоя.

В 1930 году крестьяне улуса объединились в колхоз им. Калинина. В 1955 году, после объединения с колхозом имени Ербанова, образовался новый колхоз «Родина».

В 1968 году бортойцы объединились с мылинским колхозом и образовался совхоз «Баянгольский». В 1972 году совхоз был переименован в совхоз имени 50—летия СССР. В 1990-е годы совхоз распался на несколько крестьянских хозяйств.

До 1993 года улус Бортой входил в состав Цаган-Моринского сельского совета. В том же году образована самостоятельная Бортойская сомонная администрация.

В 2006 году местная сомонная администрация преобразована в муниципальное образование сельское поселение «Бортойское».

Население 

 Национальный состав
Население полностью бурятское.

Инфраструктура 
В настоящее время в улусе насчитывается 75 дворов. Действуют три ТОСа.

Главным работодателем в улусе являются средняя общеобразовательная школа и детский сад «Нарахан».

Первая школа в Бортое была построена в 1944 году. До этого ученикам приходилось ходить в школу соседнего улуса Мыла.

В 1965 году для школы было построено новое здание, а в 1998 году методом народной стройки, спортивный зал.

В 1970-х годах в Бортое были построены Дом культуры и сельская библиотека, книжный фонд которой в настоящее время составляет около 5 тысяч экземпляров.

В 2011 году, после небольшого пожара, была проведена реконструкция Дома культуры. Сейчас там, кроме культурных и официальных мероприятий, жители улуса проводят свадьбы и юбилеи.

В улусе также работают фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

Экономика 
Основная часть населения Бортоя занята в сельском хозяйстве на личном подворье. Рядом с улусом расположены 7 фермерских хозяйств.

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1442 гектар, из них пастбища и сенокосы — 1142 гектар.

Дуган 

В 1920-х годах в Бортое был построен буддийский храм — дуган. Первым его настоятелем стал лама Цэдэн Базаров, родом из Аги. Базаров был хорошо образованным человеком, знал монгольский и китайский языки. После учёбы в Тибете получил звание «мааранба». В те годы Бортойский дуган был одним из крупнейших в Закаменском районе. 

В дни больших буддистских хуралов в молебне в Бортойском дугане принимали участие около 100 лам и хубараков, большое количество верующих из соседних улусов. В дугане по инициативе мааранбы Цэдэна Базарова шла учёба будущих лам - «хубараков». Проводил среди населения и просветительскую работу.

Мааранба хорошо знал тибетскую медицину и лечил своих прихожан, для этого широко использовал лекарственные травы, китайские, индийские, тибетские средства.

В 1930-х годах дуган был полностью разрушен, лама Базаров был репрессирован.

В 1992 году жители улуса начали строительство нового дугана, которое было завершено через три года. 8 июля 1995 года новый дуган был освящён буддийскими ламами.

В Бортое возведены также две буддийские ступы — субурганы.

В 2010-х годах деревянное здание было разобрано и перенесено на новое место, к западной окраине улуса Бортой, где ранее был возведен второй субурган.

Аршан Улхансаг 
Бортой так же известен своим целебным источником Улхансаг, расположенным в 3 км от улуса, в местности Сур-Дур. Эта местность считается священной с давних пор. Здесь постоянно жили буддистские ламы, которые ежедневно молились и благодарили небо за ниспосланную щедрость в пользу людей, страдающих различными недугами.

Хотя анализы из источников не проводились и неизвестно об их полезных свойствах, сам аршан пользуется большой популярностью не только у жителей близлежащих сёл, но и у жителей всего района. Приезжают отдохнуть в Улхансаг и из других районов и города Улан-Удэ.

Источник в Улхансаг помогают при болезнях суставов, почек, желудочно-кишечного тракта, бесплодии.

С 2011 года неподалеку от старых летних домиков на частные средства ведется строительство новых домов, более удобных для проживания (см. фото). На лето 2015 года в Улхансаг таким образом построено 7 домов.

Природные ресурсы 
Территория улуса Бортой находится в горно-таежной местности, в зоне рискованного земледелия.

Флора 
Растительный мир вокруг Бортоя очень богат. Здесь растут лиственница, берёза, кедр, ель, брусника, голубика, земляника, чёрная смородина, черника, кислица, грибы- маслята, груздь, подберёзовик, рыжик, шиповник, черёмухи и т. д.

В лугах растут разнообразные виды трав и цветов.

Фауна 
Тайга вокруг улуса полна разнообразными представителями животного мира. Здесь обитают косули, белки, зайцы, кабаны, изюбри, кабарга, рыси, соболи, сурки, тарбаганы.

Мир хищников представлен медведями, лисами и волками. Из птиц здесь обитают журавли, коршуны, орлы, глухари, рябчики, куропатки и др.

Известные люди 
 Бадмаев, Владимир Михайлович — отличник народного образования Российской Федерации, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук, с 1992 по 2011 годы — начальник районного управления образования
 Дамбаев, Сергей Владимирович — кандидат сельскохозяйственных наук.
 Соктоев, Петр Дареевич — заслуженный инженер Бурятской АССР, заслуженный работник агропромышленного комплекса Российской Федерации, кандидат сельскохозяйственных наук.
 Хажитов, Содном Дариевич — Заслуженный артист России, народный артист Республики Бурятия, артист Бурятского государственного академического драматического театра им. Хоца Намсараева.

Сотовые операторы 
 Tele2
 МегаФон
 МТС

См. также 
 Закаменский район
 Баянгол
 Мыла
 Цаган-Морин

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Закаменского района